Rudhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Rudhardt († 1854), Mitglied des Bayerischen Landtags
 Jean Rudhardt (1922–2003), Schweizer Religionshistoriker, Gräzist und Papyrologe

Siehe auch: Rudhart